Boussole peut faire référence à :

 Boussole, instrument de navigation
 Boussole morale, synonyme de repère moral, c'est-à-dire un critère éthique objectif
 Boussole électorale, outil d'éducation politique interactif
 Boussole, constellation où se trouve notamment l'amas globulaire de la Boussole
 Boussole, roman de Mathias Enard, prix Goncourt de 2015
 La Boussole, groupe de hip-hop français
 La Boussole, un des deux bateaux de l'expédition de Jean-François de La Pérouse
 Boussole, bâtiment hydrographique de la Marine nationale française (1964-1990) 
 Le club de la boussole, un club politique de la droite française

Voir aussi 
 
 

Homonymie